Chaparra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juniperus phoenicea (sabina negral, sabina suave)
 el nombre común de la planta Quercus coccifera; o
 el nombre común de la planta Quercus ilex (encina).